Ivor Novello peut faire référence à :
Ivor Novello, compositeur, chanteur et acteur britannique (1893-1951) ;
Ivor Novello Awards.